Noms et prénoms égyptiens dans l'Antiquité : 
A à G - 
H à K - 
M et N - 
O à Z

O

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Oneh ||   ||  ||  || 
|-
| Onouris || W25:N35 V28 D2:D21 X1:N31 G7 || Jn-ḥr.t || align="center" |  || Anhour, dieu de This, nome d'Abydos
|-
|  || S29 Aa17 G1 V28 D61 N14 || Sȝḥ || align="center" |  || 
|-
| Oserkrê ||   ||  ||  || 
|-
| Osiris || D4:Q1 A40 || Wsjr || align="center" |  || dieu de Bousiris, roi des morts
|-
| Osiris seigneur de Busiris || D4:V30 Q1 R11 G43 O49:Z1 || Wsjr nb Ḏdw || align="center" |  || 
|-
| Osiris Khentyimentyou || D4:Q1 W17 N35:X1 R14 G4 A40 || Wsjr ẖnty-Jmnty.w || align="center" |  || litt. celui qui est devant ceux qui appartiennent à l'Occident = le premier des morts
|-
| Osorkon aimé d'Amon || M17 Y5:N35:N36 V4 Aa18 M17 D21:V31:N35 || Mr-Jmn W(ȝ)s(ȝ)jrkn || align="center" |  ||  (Sékhemkhéperrê Sétepenrê)
|-
| Ouadji ||   ||  ||  || 
|-
| Ouâemkaou || T21:D36 G17 D28 Z2A A1 || Wˁ-m-kȝ.w ||  || 
|-
| Ouah || V29 V28 Y1 || Wȝḥ ||  || 
|-
| Ouahânkh || V29 S34 || Wȝḥ-ˁnḫ || align="center" |  || 
|-
| Ouahefdéef || V29:I9 D36:I9 A1 || Wȝḥ=f-d=f ||  || litt. comme il dure, il donne !
|-
| Ouahibrê || N5 V29 F34 || Wȝḥ-jb-Rˁ || align="center" |  || 
|-
| Ouahkarê || N5 V29 D28 || Wȝḥ-kȝ-Rˁ || align="center" |  || grec : Bocchoris
|-
| Ouahneferhotep || || || || Fils de Khâsekhemrê Neferhotep
|-
| Ouadjkhéperrê || N5 M13 L1 || Wȝḏ-ḫpr-Rˁ || align="center" |  || Kamosis
|-
| Oudimou ||   ||  ||  || 
|-
| Oudjânkhef || V24 G43 Y1 S34 N35:Aa1:I9 A1 || Wḏ(=w)-ˁnḫ=f ||  || litt. il a été ordonné qu'il vécût !
|-
| Ouhemibrê || N5 F25 G17 F34 || Wḥm-jb-Rˁ || align="center" |  || 
|-
| Oukhopê ||   ||  ||  || 
|-
| Ounamon ||   ||  ||  || 
|-
| Ounas || E34:N35 M17 S29 || Wnjs || align="center" |  || 
|-
| Ounasânkh || E34:N35 M17 S29 S34 N35:Aa1 || Wnjs-ˁnḫ ||  || 
|-
| Ounech || E34:N35 N37:E15 A1 || Wnš ||  || litt. Le chacal
|-
| Ouneg ||   ||  ||  || 
|-
| Ounennéfer || E34:N35:N35 F35 A40 || Wnn-nfr || align="center" |  || forme d'Osiris, grec : Onophris
|-
| Ouni ||   ||  ||  || 
|-
| Ounsoh ||   ||  ||  || 
|-
| Ounsou ||   ||  ||  || 
|-
| Oupouaout || F13:N31 N31:N31 E16 || Wp(w)-wȝ.wt || align="center" |  || litt. celui qui ouvre les chemins, dieu chacal, grec : Ophois
|-
| Oupouti || F13:Q3 G43:X1 U33 M17 A40 || Wpwtj || align="center" |  || litt. le messager
|-
| Our || G36:D21 A40 || Wr || align="center" |  || 
|-
| Oursou || G36:D21 M23 G43 A1 || Wr(=w)-sw ||  || litt. c'est grand, lui !
|-
| Ouser || G43 F12 S29 D21 || Wsr ||  || litt. le puissant
|-
|  || F12 S29 D21:D40 F4:X1*Z1 || Wsr-ḥȝt ||  || 
|-
| Ouserkaf || F12 S29 D28:I9 || Wsr-kȝ=f || align="center" |  || 
|-
| Ouserkhépérourê-Meriamon || N5 F12 L1:Z2 M17 Y5:N35:N36 || Wsr-ḫprw-Rˁ Mr-Jmn || align="center" |  || 
|-
| Ousermaâtrê || N5 F12 || Wsr-mȝˁ.t-Rˁ || align="center" | || Nom porté par de nombreux pharaons
|-
| Ousermaâtrê Meriamon || N5 F12 C10A M17 Y5:N35:N36 || Wsr-mȝˁ.t-Rˁ Mr-Jmn || align="center" |  || 
|-
| Ousermaâtrê-Sétepenamon || N5 F12 H6 M17 Y5:N35 U21:N35 || Wsr-mȝˁ.t-Rˁ Stp-n-Jmn || align="center" |  || Pédonbast
|-
| Ousermaâtrê-Sétepenrê || N5 F12 C10A N5 U21:N35 || Wsr-mȝˁ.t-Rˁ Stp-n-Rˁ || align="center" |  || 
|-
| Ousermontou || F12 S29 D21:D40 Y5:N35 X1:Z7 A1 || Wsr(=w)-Mntw ||  || litt. c'est puissant, Montou !
|-
| Ouserrê || D21:D36:N6 F12 S29 D21:D40 A1 || Wsr-Rˁ ||  || 
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
|  || M17 Q3:X1 E134A || Jp.t || align="center" |  || déesse hippopotame thébaine
|-
| Ouadjet || M13 M17 M17 X1 I12 || Wȝḏy.t || align="center" |  || déesse cobra, patronne de la Basse-Égypte
|-
| Ouadjousy || M14 G43 S29 Z4 B1 || Wȝḏ=w-s.y || || litt. c'est frais, elle !
|-
| Ouâtet-khet-hor ||   || || ||
|-
| Oudjebten ||   || || ||
|-
| Ounenès || E34 N35:N35 S29 B1 || Wnn=s || || litt. qu'elle existe !
|-
| Ounénet || E34:N35 N35:X1 B1 || Wnn(w).t || || litt. celle qui existe
|-
| Ounchet || E34:N35 N37:E15 X1 B1 || Wnš.t || || litt.  La chacal
|-
| Ouniherabetsy || E34:N35:Z1 D2:Z1 U23 X1 D58 S29 Z4 B1 || Wn=j-ḥr-ȝb.t=s.y || || litt. je la désirais
|-
|}

P

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Pabasa || G40 G1 D58 G29 G1 Aa18 Z1 || Pȝbȝ-sȝ ||  ||  
|-
| Pached || G40 F30:D46 D40 || Pȝ-šd ||  || 
|-
| Padésobek || Q3 X8 S29 D58 V31 A1 || P(ȝ)-dw-Sbk ||  || litt. celui que Sobek a donné
|-
| Paï ||   ||  ||  || 
|-
| Pakharou ||   ||  ||  || 
|-
| Pakhémetnou || G40 Aa1:D52:X1 W24:Z2 A1 || Pȝ-ḫmt-nw ||  || litt. le troisième
|-
|  ||   ||  ||  || 
|-
|  || G40 G21 V28 S29 Z4 || Pȝ-nḥsy ||  || 
|-
| Panétyeni || G40 G1 N35:X1*Z4 N35 A1 || Pȝ-nty-n(=j) ||  || litt. celui qui m'appartient
|-
| Pantaour ||   ||  ||  || 
|-
| Paourâa ||   ||  ||  || 
|-
| Paramessou ||   ||  ||  || 
|-
| Parêemheb ||   ||  ||  || 
|-
| Parrenéfer || G40 D21:N35 A2 F35 I9:D21 || Pȝ-rn-nfr ||  || 
|-
|  || G40 S29 D21 A21 || Pȝ_sr ||  || 
|-
| Pashedu ||   ||  ||  || 
|-
| Pédoubast aimé d'Amon || M17 Y5:N35:N36 G40 D37:W1*X1:X1 || Mr-Jmn Pȝ-dj-Bȝstt || align="center" |  || Pédoubast  (Ousermaâtrê-Sétepenamon)
|-
| Penanouqet ||   ||  ||  || 
|-
| Penidéb || Q3:N35 M17 D46 D58 N21:N23 M17 A1 || Pn-jdb ||  || 
|-
| Peniquen || Q3:N35 M17 A2 N29:N35 N25 A1 || P(ȝ)-n(y)-Jqn ||  || litt. celui d'Iqen, c'est-à-dire de Mirgissa, ville de Nubie
|-
| Pennekheb ||   ||  ||  || 
|-
| Penmérou ||   ||  ||  || 
|-
| Penrê || Q3:N35 D21:D36 N5:Z1 A1 || P(ȝ)-n(y)-Rˁ ||  || litt. celui de Rê
|-
|  ||   ||  ||  || 
|-
|  || Q3:Q3 M17 M17 || Ppy || align="center" |  || Pépi  et ,  et 
|-
| Peribsen ||   ||  ||  || 
|-
| Petemonth ||   ||  ||  || 
|-
| Pétosicis ||   ||  ||  || 
|-
| Piânkhy || Q3 S34 M17 M17 || Pˁnḫy || align="center" |  || Piânkhy Menkhéperrê
|-
| Pinedjem aimé d'Amon || M17 Y5:N35:N36 U6 G40:Z4 M29 || Mr-Jmn Pȝy-nḏm || align="center" |  || Pinedjem  (Khakheperrê Sétepenamon)
|-
| Pouer ||   ||  ||  || 
|-
|  || Q3 G43 M17 M17 A40 || Pwj ||  || 
|-
| Pouyemrê || Q3 G43 M17 G17 N5:Z1 || Pwj-m-Rˁ ||  || 
|-
|  || Q3 S29 G17 V14:V31 || Psmṯk || align="center" |  || Psammétique  à  : Ouahibrê, Néferibrê, Ankhkaenrê et Nebkaenrê
|-
| Psammouthis ||   ||  ||  || 
|-
| Psousennès aimé d'Amon || M17 Y5:N35:N36 G40 N14*N28:N35 O49:X1 || Mr-Jmn Pȝ-sbȝ-ḫˁ-n-njwt || align="center" |  || Psousennès  (Aâkheperrê-Sétepenamon)
|-
| Ptah || Q3:X1 V28 A40 || Ptḥ || align="center" |  || dieu de Memphis
|-
| Ptahâa || Q3:X1 V28 O29:D36:Y1 || Ptḥ-ˁȝ ||  || 
|-
|  || Q3:X1 V28 A50 S29 S29 || Ptḥ-špss ||  || 
|-
| Ptahor ||   ||  ||  || 
|-
| Ptahotep || Q3:X1 V28 R4:X1*Q3 A50 || Ptḥ-ḥtp ||  || 
|-
| Ptolémée || Q3*X1:E23 Z7:Aa15 M17 M17 S29 || Ptwmys  || align="center" |  || Ptolémée  à 
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
|  ||   || || ||
|-
| Ptahmerefitès || Q3:X1 V28 U7:D21 A2 I9 M17 X1:I9 A1 S29 B1 || Ptḥ-mr=f-jt=s || || litt. Ptah aime son père !
|-
|}

Q

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Qebehsenouf || N29 D58 V28 W15 T22 T22 T22 I9 || Qbḥ-snw=f || align="center" |  || un des quatre fils d'Horus
|-
| Qed|| A35 || Qd || ||
|-
|}

R

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
|  ||   || || ||
|-
| Raia || D21:Z1 M17 G1 || R(ȝ)-jȝ || ||
|-
| Ramases ||   || || ||
|-
| Râmessou || D21:D36 F31 S29 S29 A1 || Rˁ-ms(w)-s(w) || || litt. c'est Rê qui l'a enfanté
|-
| Râmosé || D21:D36 N5:Z1 F31 S29 A1 || Rˁ-ms(=w) || || litt. Rê a été enfanté !
|-
|  || N5 F31 S29 M23 G43 || Rˁ-ms(w)-sw || align="center" |  || litt. c'est Rê qui l'a mis au monde !, nom porté par onze rois des  et s ; Ramsès  (Menpehtirê)
|-
| Ramsès aimé d'Amon|| C2*C12:N36 F31 S29 M23 || Rˁ-ms-sw Mr(y)-Jmn || align="center" |  || Ramsès  (Ousermaâtrê Sétepenrê)
|-
| Ramsès dieu-roi d'Héliopolis|| N5 C12 F31 O34:O34 R8 S38 O28 || Rˁ-mss nṯr-ḥqȝ-Jwnw || align="center" |  || Ramsès  (Nebmaâtrê-Mériamon)
|-
| Ramsès roi d'Héliopolis|| C2 F31 O34:O34 S28 O28 || Rˁ-mss ḥqȝ-Jwnw || align="center" |  || Ramsès  (Ousermaâtrê Mériamon)
|-
| Rê || N5 A40 || Rˁ || align="center" |  || le dieu soleil
|-
| Rê-Akhty || C1 G25 X1:N27 || Rˁ-Ȝḫty || align="center" |  || litt. Rê de l'horizon
|-
| Rê-Atoum || N5:U15 A40 || Rˁ-Tm(w) || align="center" |  || le créateur du monde selon la doctrine d'Héliopolis, père de Chou et Tefnout, et auquel Rê fut très tôt assimilé
|-
| Rê-Horakhty || D21:D36 N5 Z1 G5 N27:X1*Z4 || Rˁ-ḤR-Ȝḫty || align="center" |  || litt. Rê-Horus de l'horizon, le soleil levant
|-
| Redsen || D21 X8 S29 N35 A1 || Rd(w)=sn || || litt. celui qu'ils ont donné
|-
| Rekhmiré || D21:Aa1:Y1 W19 N5:Z1 || Rḫ-mj-Rˁ || ||
|-
| Réményânkh dit Kémès || D41:N35 M17 M17 S34 N35:Aa1 D21:N35:I9 F35 I9:D21 V31 G17 S29 || Rmny-ˁnḫ rn=f nfr Kms || || litt. Réményânkh, c'est son beau nom, Kémès
|-
| Rênofer ||   || || ||
|-
| Renséneb || D21:N35 S29 N35:D58 A1 || Rn-snb || ||
|-
| Rensy || D21:N35 S29 Z4 A1 || Rnsy || ||
|-
| Reniseneb ||   || || ||
|-
| Réshautpétéref ||   || || ||
|-
| Routy ||   || || ||
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Rédeteneseni || D21:D37 X1:N35 O34:N35 A1 B1 || Rd(w).t~n=s-n=j || || litt. celle qu'elle m'a donnée
|-
| Reddjédet || D21:D46 T12 Y1 R11 D46:X1*B1 || Rd-ḏd.t || || héroïne du dernier conte du papyrus Westcar
|-
| Renenout || D21:N35:N35 G43 X1:X1 I12 || Rnnwt.t || align="center" |  || grec : Thermouthis ; serpent bénéfique, déesse-cobra de la moisson
|-
| Rénioutet ||   || || ||
|-
| Roudîtdidît ||   || || ||
|-
|}

S

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Sahouré || N5 D61 G43 || Sȝḥw-Rˁ || align="center" |  ||
|-
| Saimen || M17 T5:N35 G39:Z1 A1 || Sȝ-Jmn || || litt. le fils d'Amon
|-
| Samout ||   || || ||
|-
| Sanakhtnebka ||   || || ||
|-
| Sanoustrit ||   || || ||
|-
| Sanebniout || G39:V30 O40:X1*Z1 A1 || Sȝ-nb-njw.t || ||
|-
| Satsoped ||   || || ||
|-
| Sébekemsof/Sebekemsaf ||   || || ||
|-
| Sébekhotep || I5A R4:X1*Q3 || Sbk-ḥtp || ||
|-
| Sebeknéferouré ||   || || ||
|-
| Sebercheres ||   || || ||
|-
| Séhétepibrê || N5 S29 R4:X1*Q3 F34:Z1 A1 || Sḥtp-jb-Rˁ || ||
|-
| Séhotepibrê || N5 S29 R4:X1*Q3 F34 || Sḥtp-jb-Rˁ || align="center" |  || Amenemhat 
|-
| Sekhemket ||   || || ||
|-
| Sékhemkhéperrê Sétepenrê || N5 S42 L1 N5:U21:N35 || Sḫm-ḫpr-Rˁ Stp-n-Rˁ || align="center" |  || Osorkon 
|-
| Sekhemkhet ||   || || ||
|-
| Sekhempa ||   || || ||
|-
| Sékhemrê-Ouadjkhâou || N5 S42 M13 N28:Z2 || Sḫm-Rˁ-Wȝḏ-ḫˁ.w || align="center" |  || Sobekemsaf ,  de la 
|-
| Sékhemrê Souadjtaoui || N5 S42 S29 M13 N16:N16 || Sḫm-Rˁ Swȝḏ-tȝwy || align="center" |  || Sobekhotep 
|-
| Sémataouy || F36:N17:N17 || Smȝ-Tȝ.wy || align="center" |  || nom d'Horus et de Nebty de Montouhotep ,  de la 
|-
| Semerkhet ||   || || ||
|-
| Senbi || S29 N35:D58 M17 A1 || Snbj || ||
|-
| Senedj || G54 A2 || Snḏ || || litt. le craintif
|-
| Sénedjemibrê Sétepenamon || C2 C12 S29 M29 F34:Z1 U21:N35 || Snḏm-jb-Rˁ Stp-n-Jmn || align="center" |  || Nectanébo 
|-
| Senmout || T23 N35:N35 G14:X1 || Sn-n-Mw.t || ||
|-
|  || T23 A1 M29 G17 Y1 || Sn-nḏm || ||
|-
| Sennéfer || T23 F35 I9:D21 || Sn-nfr || ||
|-
| Senouséret || F12 S29 D21:X1:O34:N35 A1 || S-n(y)-Wsr.t || || litt. l'homme (= le féal) d'Ouséret
|-
| Senpou ||   || || ||
|-
| Séousérenrê || N5 S29*D289:N35 || Swsr-n-Rˁ || align="center" |  || nom Hyksôs, Chian
|-
| Sépi || O34:Q3*O50 M17 || Spj || ||
|-
| Sequenenrétaâ ||   || || ||
|-
| Ser ||   || || ||
|-
| Séref || S29 D21:I9 D154 A40 || Srf || align="center" |  || litt. le brûlant, désignation du dieu-soleil
|-
| Sésénebenef || S29 S29 N35:D58 N35:I9 || Ssnb(w)~n=f || ||
|-
| Sésénebibi || S29 S29 N35:D58 F34:Z1 A1 || Ssnb(w)-jb(=j) || || litt. celui qui a rendu mon cœur sain
|-
|  || F12 S29 D21:X1 O34:N35 || S-n(y)-Wsr.t || align="center" |  || Sésostris  (Khéperkarê), Sésostris  (Khâkhéperrê), Sésostris  (Khâkaourê), rois des  et s
|-
|  || s-t:U30-A-Z7-D6-A51 || St3w || ||
|-
| Seth || S29 X1:F32 A40 || Stẖ || align="center" |  || frère et assassin d'Osiris, protecteur de la barque de Rê, la nuit, contre les assauts d'Apopis
|-
| Séthi Mérenptah || C7 M17 M17 N36:N35 Q3:X1 V28 || Stẖy Mr-n-Ptḥ || align="center" |  || Séthi  (Ouserkhépérourê Mériamon)
|-
| Sethnakht ||   || || ||
|-
| Setoui ||   || || ||
|-
| Shabaka ||   || || ||
|-
| Shaï || M8 G1 D36:Y1 || Šȝj || align="center" |  || dieu du destin
|-
| Shepseskaf ||   || || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Sia || S32 G1 A40 || Sjȝ || align="center" |  || génie personnifiant l'intellect du Créateur
|-
| Sinoufer ||   || || ||
|-
| Sinouhé || G39 N35:O4*X1 A1 || Sȝ-nḥ.t || ||
|-
| Sinouhit ||   || || ||
|-
| Smendès ||   || || ||
|-
| Snafru ||   || || ||
|-
| Sneferu ||   || || ||
|-
| Snéfrou || S29 F35 I9:D21 G43 || Snfrw || align="center" |  || premier roi de la 
|-
| Sobek || S29 D58 V31 I4 || Sbk || align="center" |  || dieu-crocodile de Médinet el-Fayoum (Crocodilopolis), adoré à Kom Ombo
|-
| Sobekâa || S29*D58:V31A O29:D36 G1 || Sbk-ˁȝ || ||
|-
| Sobekemsaf || S29 D58 V31 G17 V16:I9 A1 || Sbk-m-sȝ=f || || litt.Sobek est sa protection !
|-
| Sobekherheb || I4 D2 W4 || Sbk-ḥr-ḥb || ||
|-
|  || S29 D58 V31 R4:X1*Q3 || Sbk-ḥtp || align="center" |  || Sobekhotep  à , rois des  et s
|-
| Sokar || O34:V31:D21 G7 || Skr || align="center" |  || grec : Sokaris, dieu funéraire de Memphis
|-
| Soped || M44 G43 G13 || Spdw || align="center" |  || dieu-faucon du delta oriental et du Sinaï
|-
| Sourero ||   || || ||
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Samout || G39 G14:X1 || Sȝ-Mw.t || ||
|-
| Satamon ||   || || ||
|-
| Satchedet ||   || || ||
|-
| Satcheftou || G39 X1:H8 N37:I9 X1 Z7 Z5 B1 || Sȝ.t-šftw || ||
|-
| Sathathoriounet || O10-G39:X1-O28-W24:X1 || Sȝt Ḥwt Ḥr Jwnt || || litt. fille d'Hathor de Dendérah
|-
| Sathedjhotep || G39:X1 T3 I10:N5 R4:X1*Q3 B1 || Sȝ.t-Ḥḏ-ḥtp || || litt. la fille de Hedjhotep (déesse du tissage)
|-
| Satis || S29 F29 X1:X1 B1 || St.t || align="center" |  || déesse de la première cataracte
|-
| Sébekhotep || I5A R4:X1*Q3 || Sbk-ḥtp || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Sekhmet || S42 G17:X1 I12 || Sḫm.t || align="center" |  || déesse-lionne, parèdre de Ptah à Memphis
|-
| Semonet ||   || || ||
|-
| Senbet || S29 N35:D58 X1:Y1 B1 || Snb.t || ||
|-
| Senebtisi ||   || || ||
|-
| Senebtisy ||   || || ||
|-
|  ||   || Snt || || Sénet (épouse d')
|-
| Serket || S29-D21:N29*X1-L7-B1 || Srq.t || align="center" |  || grec : Selqis, déesse-scorpion
|-
| Seshat || R20 X1 B1 || Sšȝ.t || align="center" |  || déesse de l'écriture
|-
| Setnetinhéret || W25:N35 V28 D2:D21 X1:N31 G7 O34:X1 N35:X1 B1 || S.t-n(y).t-Jn-ḥr.t || || litt. la femme (= la féale) d'Onouris
|-
| Sobekemheb || I4 G17 W4 B1 || Sbk-m-ḥb || ||
|-
| Sobekneferou ||   || || ||
|-
| Sothis || M44 Q3:D46 X1:N14 B1 || Spd.t || ||
|-
| Souemniout || M23 G43 G17 O49:X1*Z1 || Sw-m-njw.t || ||
|-
|}

T

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
|  ||   || || ||
|-
| Taharqa || N17:O4 E23 N29 || Tȝhrq || align="center" |  || Taharqa (Néfertoum Khourê)
|-
| Taho ||   || || ||
|-
|  || V13:V31 D21:N18 U33 M17 || Ṯkrjwtj || align="center" |  || Takélot  (Ousermaâtrê)
|-
| Tatenen ||   || || ||
|-
| Tatjenen || N16:V13 M22 M22 || Tȝ-ṯnn || align="center" |  || dieu-terre, le plus ancien dieu de Memphis
|-
| Tatouia || X1 G1 X1 G43 M17 G1 || Tȝtwjȝ || ||
|-
| Tefibi || X1:I9 F34 Z1 M17 || Tf-jbj || ||
|-
| Tefnakht ||   || || ||
|-
| Tentamon ||   || || ||
|-
| Téos ||   || || ||
|-
| Téoudjâef || X1:X2 Aa21 D36:I9 A1 || T-wḏˁ=f || || litt. Té juge ! (T est une abréviation fréquente dans les noms de Ḏḥwty et Thot)
|-
| Tépyqadetef || D1:Q3 N29 G1 D46:X1 M2:I9 A40 || Tp(y)-qȝd.t=f || ||
|-
| Téti || X1 X1 M17 || Ttj || align="center" |  || premier roi de la 
|-
| Tétihéqatyfy || X1 X1 M17 S38 N29:X1 I9 A1 || Ttj-ḥqȝt(y)=f(y) || || litt. c'est Téti qui régnera !
|-
| Tétihermaanéférouptah || X1:X1 M17 D4*U2:D5 G1 G1 F35 F35 F35 Q3:X1 V28 A1 || Ttj-ḥr-mȝȝ-nfrw-Ptḥ || || litt. Téti voit la beauté de Ptah !
|-
| Tétiky || X1:X1 M17 V31:M17*M17 || Ttj.ky || ||
|-
| Thamphthis ||   || || ||
|-
| Thoutii ||   || || ||
|-   
|  || G26-msouG26-F31-s-A1ouG26-ms-s || Ḏḥwtj-mś || align="center" |  || litt. Né de Thot ||   
|- 
|  ||   || || ||
|-
| Tjaennébou || G47 Z1 N35 S12:N33:Z2 A1 || Ṯȝ-n(y)-Nbw || || litt. le rejeton de l'Or (= d'Hathor)
|-
| Tjaouaou || G47 G1 G43 F40 G43 A1 || Ṯȝwȝw || ||
|-
| Tjay || G47 M17 M17 D52 || Ṯȝy || || litt. l'homme
|-
| Tjaynéfer || G47 G1 M17 M17 F35 I9:D21 || Ṯȝy-nfr || ||
|-
| Tjétji || V14:V14 M17 || Ṯṯj || ||
|-
| Tji || V13 M17 M17 || Ṯy || ||
|-
| Tôd ||   || || ||
|-
| Tothmès ||   || || ||
|-
| Toutânkhamon || M17 Y5:N35 X1 G43 X1 S34 S38 O28 M23 || Twt-ˁnḫ-Jmn nswt-qḥȝ-Jwnw || align="center" |  || Toutânkhamon (Nebkhépérourê)
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Tadébastet || X1:G1 X8 W2 X1:H8 B1 || Tȝ-d(w.t)-Bȝst(.t) || || litt. celle que Bastet a donnée
|-
| Tanéteteni || X1:G1 N35:X1*X1 N35:A1 B1 || Tȝ-nt(y).t~n=j || || litt. celle qui m'appartient
|-
| Taouret ||   || || ||
|-
| Tayet || X1:V30 G1 M17 M17 X1 B1 || Tȝy.t || align="center" |  || déesse du tissage
|-
| Tefnout || X1:I9 N35:W4*X1 H8 I12 || Tfnw.t || align="center" |  || déesse de l'humidité, première divinité créée par Atoum en compagnie de Chou (Ennéade)
|-
| Tentkhénou || U33 N35:X1 F26 N35:W24*O1 B1 || Tj-n(y).t-nw || || litt. celle de la Résidence
|-
| Téti || X1:X1 M17 B1 || Ttj || ||
|-
| Tey ||   || || ||
|-
| Tii ||   || || ||
|-
| Tiy  || U33 M17 M17 Z4 B7 || Tyy || align="center" |  || épouse d'Amenhotep 
|-
| Tjenenet || V13 M22 M22 X1 I12 || Ṯnn.t || align="center" |  || déesse vénérée à Hermonthis
|-
| Touéris || X1 G1 G36:D21 X1 I12 || Tȝ-wr.t || align="center" |  || déesse-hippopotame, protectrice de la mère et de l'enfant
|-
| Touyou ||   || || ||
|-
|}

Index égyptologique